Příjmení Sacchetti se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Sacchettiové – italský šlechtický rod
 Lorenzo Sacchetti (1759–1836) – divadelní malíř italského původu, působící v Brně a Praze
 Antonio Sacchetti (1790–1870) – divadelní malíř italského původu, působící v Brně a Praze, syn Lorenza Sacchettiho